DisneyMania 1
DisneyMania 2
DisneyMania 3
DisneyRemixMania
DisneyMania 4
DisneyMania 5
DisneyMania 6
DisneyMania 7